Michel Bechet può riferirsi a:
Michel Bechet, calciatore lussemburghese (1964)
Michel Bechet, ciclista francese (1941)